

Musica
Serious – singolo dei Duran Duran, tratto dall'album Liberty (1990)
Serious – canzone di Gwen Stefani, contenuta nell'album Love. Angel. Music. Baby. (2004)
Serious – singolo di Duffy (2007)

Televisione
Serious – serie televisiva britannica
Serious' Adventures – serie televisiva locale sarda diretta da Gigi Serio